Barčanska mikroregija (mađ. Barcsi kistérség) je mikroregija u Šomođskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 26 naselja.

Sjedište mikroregije je gradić Barča.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Izvori 

Barčanska